Hartmanice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hartmanice (okres Klatovy)
 Hartmanice (okres České Budějovice)
 Hartmanice (okres Svitavy)